Резвая:

 Резвая — кобыла чистокровной верховой породы, легендарная лошадь Америки.
 Резвая — река в России и Польше, находится в Калининградской области.

Фамилия 
 Резвая, Нина Алексеевна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда (1968), заслуженный учитель школы РСФСР.

См. также 
 Резвый
 Резвые